Ла Бетанија има више значења:

 Ла Бетанија (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Бетанија (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику